Thibaut Nicolas Marc Courtois (; n. 11 mai 1992) este un fotbalist belgian care evoluează pe postul de portar la clubul Real Madrid în Primera Division și la echipa națională de fotbal a Belgiei.

Statistici carieră

Club

Internațional

Palmares 
Genk
 Prima Ligă Belgiană (1): 2010–11

Atlético Madrid
 La Liga (1): 2013–14
 Copa del Rey (1): 2012–13
 UEFA Europa League (1): 2011–12
 Supercupa Europei (1): 2012
 Liga Campionilor UEFA
Finalist (1): 2013–14

Chelsea
 Premier League (2): 2014-15, 2016-17
 FA Cup: (1): 2018
 Football League Cup (1): 2015

Real Madrid
 Campionatul Mondial al Cluburilor (1): 2018
 Supercupa Spaniei (1): 2020
 La Liga (1): 2019-20, 2021-22
 Liga Campionilor: 2021-22

Individual
 Portarul anului în Belgia (1): 2010–11
 Racing Genk Player of the Year (1): 2010–11
 Trofeul Zamora (1): 2013, 2014
 Cel mai bun portar din La Liga LPF (1): 2012-13
 Cel mai bun fotbalist belgian în străinătate: 2013
 ESM Team of the Year (1): 2014

Referințe

Legături externe 

 Official profile  at Atlético Madrid
 Belgium Stats at Belgian FA
 Transfermarkt profile
 
 Sky Sports profile
 Courtois YouthWatch Profile 

Belgieni în viață
Fotbaliști belgieni
Fotbaliști internaționali belgieni
Flamanzi
Portari de fotbal
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai lui Atlético Madrid
Fotbaliști ai cluburilor din Belgia
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Real Madrid CF